

События 
 Арабы захватили Крит.
 Коронация Лотаря I в Риме.
 Поражение восстания Фомы Славянина в Византии. Фома выдан византийским властям и после страшных пыток казнён
 Началась война за объединение Англии под властью Уэссекса.

Родились 
 13 июня — Карл II Лысый, внук Карла Великого, король Западно-Франкского королевства (Франции) с 840 и император Запада (с 875).
 Мухаммад I (эмир Кордовы).

Скончались 
 9 октября — Ангильберт I (архиепископ Милана).
 27 апреля — Аль-Вакиди, один из известнейших исламских историков.
 6 сентября — Гондульф (епископ Меца).
 Кёлвульф I (король Мерсии).
 Людевит Посавский — князь паннонских хорватов.
 Тимофей I (католикос-патриарх Востока).
 Фёкла (супруга Михаила II).
 Фома Славянин — вождь одной из самых крупных гражданских войн в Византийской империи.

См. также